Carpați se poate referi la:

Denumiri geografice 

 Carpați, lanț muntos cu lungimea de 1500 km situat în Austria, 
Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria, Ucraina și România.  
 Carpații Maramureșului și Bucovinei 
 Carpații Meridionali 
 Carpații Mici 
 Carpații Moldo-Transilvani 
 Carpații Occidentali 
 Carpații Orientali 
 Carpații Păduroși 
 Carpații de Curbură

Nave 

 Motonava „Carpați”
 Vaporul britanic „Carpathia”

Camioane 
 Camionul „Carpați”

Mărci de produse 
 Țigările „Carpați”

Societăți 
 Oficiul național de turism „Carpați”
 Carpatair 
 Carpathia Press
 Societatea „Carpați” pentru ajutorarea românilor transilvăneni

Sport 

 Clubul de fotbal „Carpați” din Baia Mare
 Trofeul „Carpați”, turneu de handbal feminin internațional
 Trofeul „Carpați”, turneu de handbal masculin internațional

Vezi și 
 Carpen (dezambiguizare)
 Râul Carpenul (dezambiguizare)
 Carpatită
 Insula Carpathos
 Carpatus
 Romanul Castelul din Carpați
 Omul din Carpați

Nume proprii